Натуральне число 1269
 1269 рік до нашої ери
 1269 рік нашої ери